Arctowski ist 

 der Name eines polnischen Wissenschaftlers, Ozeanografen und Erforschers der Antarktis, siehe Henryk Arctowski
 die nach ihm benannte Station in der Antarktis, siehe Arctowski-Station
 der nach ihm benannte Nunatak vor der Ostküste Grahamlands auf der Antarktischen Halbinsel, siehe Arctowski-Nunatak
 der nach ihm benannten Bucht an der Südküste von King George Island in den Südlichen Shetlandinseln, siehe Arctowski-Bucht
 der nach ihm benannten Halbinsel an der Westküste des antarktischen Grahamlands, siehe Arctowski-Halbinsel